

Personnalités 

 Eufrasia Burlamacchi (vers 1482 - 1548), religieuse dominicaine italienne, enlumineuse de manuscrits ;
 Francesco Burlamacchi (1498-1548), homme politique et conspirateur toscan ; 
 Philippe Burlamacchi (vers 1575 - 1644), intermédiaire financier du roi d'Angleterre Charles  ; 
 Renée Burlamacchi (1568-1641), femme de lettres italienne.